Francis Boyle kan syfta på bland andra:

* Francis Boyle (född 1950), amerikansk  professor i folkrätt
 Francis Boyle, 1:e viscount Shannon (1623–1699), irländsk peer